Bucur ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Bucur (* 1985), rumänischer Gerätturner
 Chiriac Bucur (* 1932), rumänischer Schriftsteller und Diplomat
 Constantin Bucur, rumänischer Politiker
 Corneliu Ioan Bucur, rumänischer Politiker
 Coriolan Bucur, rumänischer Politiker
 Dionisie Bucur, rumänischer Politiker
 Dragoș Bucur (* 1977), rumänischer Schauspieler
 Florica Bucur (* 1959), rumänische Ruderin
 Gabriella Szűcs-Bucur (* 1984), ungarisch-rumänische Handballspielerin
 George Bucur (* 1986), rumänischer Ringer
 Gheorghe Bucur (* 1980), rumänischer Fußballspieler
 Ion Bucur (* 1924), rumänischer Politiker (PCR) und Diplomat
 Mihail Bucur, rumänischer Politiker
 Mircea Bucur, rumänischer Politiker
 Romulus Bucur (* 1956), rumänischer Dichter